Potkraj est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Potkraj, un village situé dans la municipalité de Breza, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Potkraj, un village situé dans la municipalité de Donji Vakuf, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Potkraj, un village situé dans la municipalité de Kiseljak, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Potkraj, un village situé dans la municipalité de Livno, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Potrraj, un village situé sur le territoire de la Ville de Široki Brijeg, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

Voir aussi 
Podkraj